Mountain Village (Alasca)
 Mountain Village (Colorado)

Desambiguações de topônimos